Poppenburg ist ein Familienname:
 Carl Heinrich Poppenburg (1811–1869), deutscher Theologe und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Poppenburg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Poppenburg ist der Name folgender Orte:
 Gut Poppenburg mit Burg Poppenburg, einer Burg im niedersächsischen Ort Burgstemmen
 Poppenburg (Holzen), eine abgegangene Burg im niedersächsischen Ort Holzen